Дофин:
 Дофин — титул наследника французского престола, являющегося потомком правящего короля.
 Дофин — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Дофин — город в канадской провинции Манитоба.